Die Saison 1988/89 der Handball-Regionalliga West der Männer war die 20. in ihrer Geschichte. Insgesamt 24 Mannschaften in einer Nord- und einer Südstaffel spielten um die westdeutsche Meisterschaft. Die zwei jeweils bestplatzierten Teams ihrer Staffel spielten nach 22 Spieltagen um den Titel des Westdeutschen Meisters 1989. Dies schaffte der VfL Eintracht Hagen.

Olympia Longerich schloss sich mit dem Brühler TV zum ESV Olympia/Brühler TV zusammen.

In die Oberligen mussten mit dem SC Bayer 05 Uerdingen (Niederrhein), dem HC TuRa Bergkamen (Westfalen), dem TV Bassenheim (Rheinland-Pfalz) und dem TSC Euskirchen (Mittelrhein) vier Mannschaften absteigen.

Tabelle

Staffel Nord

Staffel Süd

Westdeutsche Meisterschaft 
TV Oppum – DJK Unitas Haan

TuS Niederpleis – VfL Eintracht Hagen

Westdeutscher Meister + Aufsteiger zur 2. Bundesliga:

VfL Eintracht Hagen

Entscheidungen 
Aufsteiger aus den Oberligen:
 SpVg Versmold
 DJK Unitas Haan
 HSG Irmenach-Kleinich
 TuS Niederpleis

Absteiger aus der 2. Bundesliga:
 HC TuRa Bergkamen
 ESV Olympia/Brühler TV

Weblinks 
 Homepage des WHV
 Handball-Archiv

1988/89
Handballsaison 1988/89